Kühnhausen bezeichnet:

 Ortsteile in Deutschland
 Kühnhausen (Erfurt), Stadtteil von Erfurt in Thüringen
 Kühnhausen (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising in Bayern
 Kühnhausen (Parsberg), Stadtteil der Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kühnhausen (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kühnhausen (Pöttmes), Ortsteil des Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Kühnhausen (Schiltberg), Ortsteil der Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

 Personen
 Johann Georg Kühnhausen (1640–1714), deutscher Kirchenkomponist